Nurme (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna, provincie Pärnumaa
 Nurme (Märjamaa), een plaats in de Estlandse gemeente Märjamaa, provincie Raplamaa
 Nurme (Muhu), een plaats in de Estlandse gemeente Muhu, provincie Saaremaa
 Nurme (Paide), een plaats in de Estlandse gemeente Paide, provincie Järvamaa
 Nurme (Rakvere), een plaats in de Estlandse gemeente Rakvere, provincie Lääne-Virumaa
 Nurme (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Nurme (Saue), een plaats in de Estlandse gemeente Saue, provincie Harjumaa
 Nurme (Tori), een plaats in de Estlandse gemeente Tori, provincie Pärnumaa
 Nurme, de oude naam voor Valjala-Nurme in de Estlandse provincie Saaremaa